Latung kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Latung (ort i Filippinerna), Muslimska Mindanao, Province of Sulu,

Indonesien 

 Desa Latung, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar